Zaanstreek, een landstreek, ook bekend als Zaanland
Zaanland (schip, 1921), een schip